Il singolare del torneo di tennis WTA Sydney 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Kerry Reid 6-1, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Sydney 1977